Cleanup (engl. aufräumen, säubern) steht für:
 World Cleanup Day, weltweiter Aktionstag zur Müllbeseitigung aus der Umwelt
 Clean Up the World, in Australien gegründete Initiative zur Müllbeseitigung
 The Ocean Cleanup, Projekt zur Müllbeseitigung in den Meeren

Siehe auch:
 Plogging, Kombination von Mülleinsammeln und Jogging